Nadar – imię męskie pochodzenia słowiańskiego,
 Nadar – francuski fotograf i rysownik (właśc. Gaspard-Félix Tournachon)
 Paul Nadar – francuski fotograf, syn Nadara